Алекса́ндр Никола́евич Его́ров:
 Егоров, Александр Николаевич (1904—1988) — советский политический деятель, первый секретарь Брянского обкома ВКП(б).
 Егоров, Александр Николаевич (1927—2000) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей.
 Егоров, Александр Николаевич (род. 1954) — советский художник и хайку-поэт.
 Егоров, Александр Николаевич (род. 1965) — депутат Верховной Рады Украины (2012—2014).